Додда у ( - большое у), дирга свара у, укараву () — буква алфавита каннада, обозначает долгий огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма, используется в начале слова, внутри слова передаётся с помощью внутристрочного сварачихнама (диакритического знака) комбу дирга  ೂ . Комбу пишется после буквы.

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада